NLP — многозначная аббревиатура:

  — обработка естественного языка
  — нелинейное программирование
  — нейролингвистическое программирование (НЛП)

См. также 
 НЛП (значения)
 MLP